Haddock Lobo Football Club foi uma agremiação da Rua Haddock Lobo, na Tijuca, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, fundada a 23 de julho de 1908. Disputou os estaduais da Primeira Divisão de 1909 e 1910 e a Segunda Divisão de 1911.

História 
As cores do Haddock Lobo eram o marrom e o branco. O primeiro uniforme do clube consistia em camisas marrons com gravatas brancas, calções brancos e meias negras. Logo esse uniforme foi mudado para camisas listradas alvimarrons e os calções e meiões brancos.

A diretoria em 1909 era composta por Abel Morgado, Álvaro Zamith, Antenor Araújo, Armando da Costa, Arthur da Silva Leitão, Luiz Carneiro de Mendonça, Mário Macedo, Mário Newton de Figueiredo, Nélson Costa, Joaquim Thomaz de Aquino e Octávio de Amorim Carrão.

Em 15 de maio de 1910, mudou as cores para azul e branco. Em 17 de maio de 1911, uniu-se ao America Football Club, porém antes voltou a usar as cores originais.

Em 1911, em meio a uma crise financeira, o clube fundiu-se ao America Football Club. A proposta inicial era a formação de um novo clube chamado Haddock Lobo-América Football Club. Mas graças à habilidade dos dirigentes rubros as cores e o nome do América permaneceram na fusão que, na prática, acabou sendo apenas uma incorporação, com o America assumindo os terrenos utilizados pelo Haddock Lobo. O America passou a utilizar seu estádio, na Rua Campos Sales, onde hoje funciona sua sede social, além da integração de seus atletas. Entre eles  Marcos Mendonça, que se tornaria posteriormente o primeiro goleiro da Seleção Brasileira. A identidade do America permaneceu inalterada. A fusão ocorreu em maio de 1911, e o presidente do America passou a ser Álvaro Zamith, oriundo do Haddock Lobo, permanecendo Belfort Duarte como capitão da nova equipe integrada.

Há registros de um outro Haddock Lobo Football Club, fundado a 4 de outubro de 1913, talvez formado por ex-membros do então já extinto clube. Esse segundo Haddock Lobo não participou de nenhuma competição importante e teve vida breve. Seu endereço era na Rua Barão de Itapagipe, 119, Rio Comprido.

Retrospecto em 1910
Jogos - 10; Vitória - 1; Empates - 0; Derrotas - 9; Gols Pró - 11; Gols Contra - 50.

Retrospecto em 1909 e 1910
Jogos – 10 + 10 = 20; Vitórias – 1 + 1 = 2; Empates – 2 + 0 = 2; Derrotas – 7 + 9 = 16.
Gols Pró – 13 + 11 = 24; Gols Contra – 53 + 50 = 103.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Referência 
 Gazeta de Notícias (11-10-1914).

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1908